Vineuil pode se referir a:
 Vineuil (Indre)
 Vineuil (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos